Caria (Belmonte), een plaats in de Portugese gemeente Belmonte
 Caria (Moimenta da Beira), een plaats in de Portugese gemeente Moimenta da Beira
 Caria, de Latijnse naam van Carië, een landstreek in het zuidwesten van Klein-Azië
 Caria (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie Riodinidae